Lumbrinereis är ett släkte av ringmaskar. Lumbrinereis ingår i familjen Lumbrineridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Lumbrinereis